Il doppio del torneo di tennis Croydon Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Croydon Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Andrew Castle e Olivier Delaître (tds n. 3). In finale hanno sconfitto Nick Brown e Nicholas Fulwood con il punteggio di 7-6, 6-3.

Teste di Serie

  Nicolás Pereira /  Scott Warner (primo turno)
  Udo Riglewski /  Christian Saceanu (quarti di finale)

  Andrew Castle /  Olivier Delaître (campioni)
  Jörgen Windahl /  Simon Youl (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Croydon Challenger 1990